137-я стрелковая дивизия — стрелковое соединение (стрелковая дивизия) РККА ВС Союза ССР до, во время и после окончания Великой Отечественной войны.

Наименование формирования:
 полное действительное, по окончании Великой Отечественной войны — 137-я стрелковая Бобруйская ордена Суворова дивизия;
 сокращённое действительное, применяемое в документах — 137 сд.

История 
Соединение стрелков сформировано, в 1939 году, в Горьковской области РСФСР (Арзамас) на базе 51-го Иваново-Вознесенского полка 17-й Нижегородской стрелковой дивизии имени ЦИК БССР. Полки дивизии формировались в Арзамасе, Сормово, и Чебоксарах
 
На 22 июня 1941 года формирование постоянно дислоцировалась в Горьком, и входило в состав 20-го стрелкового корпуса 20-й армии, находилась в летнем Гороховецком лагере. 26 июня 1941 года дивизия начала переброску в район Орши, куда первые эшелоны соединения прибыли 29 июня 1941 года.

В течение нескольких дней дивизия (не в полном составе) стояла невостребованной под Оршей и только в начале июля 1941 года была передана в распоряжение 13-й армии, получила приказ занять оборону от Понизовья (южнее Орши) и далее на юг по Днепру на фронте, протяжённостью двадцать километров. Дивизия была без двух батальонов 624-го полка и 409-го полка, выгрузившегося в Кричеве и впоследствии вошедшего в состав 7-й воздушно-десантной бригады, уничтоженного при бомбардировке зенитного артиллерийского дивизиона, не добравшегося до пункта назначения медсанбата, и, как много других частей, без сапёрного батальона, отправленного на строительство оборонительных рубежей ещё весной.

08 июля 1941 года была снята с позиций, и направлена в район села Сухари восточнее Могилёва, заняла оборону по реке Реста. 11 июля 1941 года была маршем направлена на рубеж Дубровка — Волковичи — Усушек, с целью ликвидации плацдармов на Днепре. 13 июля 1941 года участвует в встречном бою в районе Середина Буды, с 14 июля 1941 года отходит в направлении Чаус, была окружена, к 18 июля 1941 года, переправилась через реку Проня севернее города Пропойска, в течение 19 — 20 июля 1941 года прорывалась через занятое врагом Варшавское шоссе, частично вышла из окружения, собравшись на берегу реки Сож. 24 июля 1941 года получила остатки личного состава 132-й и 143-й стрелковых дивизий.

07.08.1941 года переброшена под Кричев, где участвовала в наступлении, 09.08.1941 года попала под удар 2-й танковой группы из района западнее Рославля, была окружена. С потерями вышла из окружения и встала на обороне города Трубчевск. С 31.08.1941 года ведёт бои за Трубчевск, с 02.09.1941 участвует в Рославльско-Новозыбковской наступательной операции Брянского фронта, вышла на реку Судость, заняла оборону между городами городами Почеп и Погар.

Держала оборону на указанном рубеже до начала октября 1941 года, была окружена, 07.10.1941 года снялась с рубежей, начала отход восточней, 09.10.1941 года переправилась через Десну. Пробивалась из окружения вплоть до ноября 1941 года. 30.10.1941 года первые подразделения вышли в район Щигры. Через несколько дней остатки дивизии были направлены в Елец на отдых и пополнение. К тому времени в дивизии оставалось 806 активных штыков. 05.11.1941 года переброшена в Ефремов, с задачей занять оборону по реке Красивая Меча, с 14 по 29.11.1941 года вела бои на подступах к городу Ефремов. С 12.12.1941 года в наступлении в ходе Елецкой наступательной операции. К концу декабря 1941 дивизия вышла на подступы к Мценску, имея в составе менее 1500 активных штыков. С 28.12.1941 года вела бои на рубеже реки Зуша и в районе Спасское-Лутовиново. 20.03.1942 года была выведена в резерв в район станции Чернь.

C 28.04.1942 года участвует в безуспешном штурме Мценска. В течение 1942 года держала оборону в том же районе. С 02.02.1943 по 17.02.1943 года в наступлении.

С 23 июля 1943 года принимала участие в Орловской стратегической наступательной операции с задачей форсировать реку Неручь и овладеть станцией Змиевка.

Перед началом наступления дивизия была усилена следующими частями: 20-я артиллерийская бригада, 45-й отдельный танковый полк, 37-й миномётный полк реактивной артиллерии, 38-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк и три миномётных полка.

К 05.08.1943 года вышла к реке Ока в районе города Кромы. С 26.08.1943 года в наступлении в общем направлении на Гомель. 08.09.1943 года форсировала Десну, до 17.09.1943 года удерживала плацдарм, затем перешла в наступление. В начале октября 1943 года переброшена юго-западнее Гомеля на рубеж реки Сож, где с 10.10.1943 года вела бои за плацдарм. С 07.11.1943 года участвует в общем наступлении на Речицы, к 28.11.1943 форсировала Березину у её устья, расширила плацдарм в условиях болотистой местности, 04.12.1943 года вышла на железную дорогу Жлобин — Калинковичи, вела там бои до 15.12.1943 года, когда была заменена на рубеже 4-й стрелковой дивизией.

С конца апреля 1944 года дислоцируется в районе Рогачёва во втором эшелоне. С 27 июня 1944 года принимает участие в Белорусской стратегической наступательной операции, в числе других приняла участие в освобождении Бобруйска.

21 июля 1944 года, совершила марш-обход и перерезала шоссе Нарев — Бельск, окружив группировку врага и освободив город Бельск.

С 08.08.1944 в наступлении до 21.08.1944 года, когда дивизия была выведена во второй эшелон на отдых и пополнение, но вновь 22.08.1944 года была брошена в наступление. 28.08.1944 года северо-восточнее города Острув-Мазовецки дивизия вышла на государственную границу СССР и 30.08.1944 года выведена в резерв. С 04.09.1944 года — в оборонительных боях за Ружанский плацдарм, с 21.10.1944 года до середины ноября 1944 года — в наступательных и встречных боях по расширению плацдарма. В конце ноября 1944 выведена на отдых и пополнение.

С 19.01.1945 года в наступлении, участвуя в Восточно-Прусской операции. 25.01.1945 года овладела городом Мюльхаузен.

В составе

Состав 

 управление (службы, штаб, отделы и отделения)
 409-й ордена Кутузова стрелковый полк
 624-й ордена Кутузова стрелковый полк
 771-й стрелковый полк
 497-й гаубичный артиллерийский полк (до 9.11.1941)
 17-й артиллерийский полк (с 3.11.1941)
 278-й лёгкий артиллерийский полк (до 31.8.1941)
 238-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион
 176-я отдельная разведывательная рота.
 162-й отдельный сапёрный батальон
 246-й отдельный ордена Кутузова батальон связи (122-я отдельная рота связи)
 179-й медико-санитарный батальон
 142-я отдельная рота химический защиты
 81-я автотранспортная рота (198-й автотранспортный батальон)
 162-я полевая хлебопекарня
 26-й дивизионный ветеринарный лазарет
 85-я полевая почтовая станция
 371-я полевая касса Госбанка

Командиры 
 Данилов, Сергей Евлампиевич
  Гришин, Иван Тихонович (25.10.1940 — 17.03.1942), полковник, с 3.05.1942 генерал-майор
 Владимирский, Алексей Викторович (18.03.1942 — 11.05.1942), полковник
 Коновалов, Василий Андреевич (12.05.1942 — 16.06.1942), подполковник
 Волович, Михаил Григорьевич (17.06.1942 — 29.08.1943), полковник
 Алфёров, Алексей Иванович (30.08.1943 — 19.12.1943), полковник, 
 Гордиенко, Арсений Игнатьевич (20.12.1943 — 23.12.1943) полковник
 Смирнов, Николай Васильевич (24.12.1943 — 21.01.1944), полковник
 Тарасов, Сергей Михайлович (22.01.1944 — 02.04.1944), полковник
 Жабрев, Фёдор Никитич (03.04.1944 — 13.11.1944), генерал-майор
 Петкевич, Бронислав Михайлович (29.11.1944 — 08.01.1945), полковник
 Серебров, Михаил Павлович (09.01.1945 — 09.05.1945), полковник

Награды и наименования 

Награды частей дивизии:
 409-й ордена Кутузова стрелковый полк
 624-й ордена Кутузова стрелковый полк

Отличившиеся воины дивизии

Интересные факты 
 В дивизии воевал один из немногих кубинцев, участвовавший в Великой Отечественной войне, Энрике Вилар, лейтенант, командир взвода 409-го полка. Погиб 30 января 1945 года в Восточной Пруссии, посмертно награждён Орденом Отечественной войны 1 степени.
 В связи с тем, что дивизия много воевала среди болот при полном отсутствии дорог, военнослужащие в шутку присвоили родной дивизии наименование «Болотная», а поскольку дивизии на лето 1944 года не доводилось принимать участие в непосредственных боях за большие города, все почётные наименования доставались соседям, то бойцы называли свою дивизию так: Околорловская, Мимогомельская, Черезречицкая.

Люди связанные с дивизией 
 Романенко, Павел Степанович — с октября по ноябрь 1941 года служил начальником оперативного отделения дивизии. Впоследствии, советский военачальник, полковник.

Примечания

Литература 
 В. Киселёв «Заплачено кровью»
 В. Киселёв «Однополчане»
 В. Киселёв «Последние журавушки»
 И. Акулов «Крещение»

Ссылки 
 Справочник
 Боевой состав Советской Армии 1941—1945
 Перечень № 6 стрелковых, горнострелковых и моторизованных дивизий входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1939 году
Участники Орловско-Брянской операции
Участники Воронежско-Ворошиловградской операции (1942)